Dit is een overzicht van politieke partijen die hebben deelgenomen aan de Europese Parlementsverkiezingen 2009.

Externe link
Stemwijzer en overzicht alle politieke partijen voor de Europese Parlementsverkiezingen 2009

 Lijst van partijen voor de Europese Parlementsverkiezingen 2009
Europese Parlementsverkiezingen 2009